Lhota to popularna nazwa miejscowości w Czechach, jej polskim odpowiednikiem jest Ligota.

Gminy w Czechach mające słowo Lhota w nazwie:
 Balkova Lhota – gmina w powiecie Tábor
 Bílá Lhota – gmina w powiecie Ołomuniec
 Bradlecká Lhota – gmina w powiecie Semily
 Červená Lhota (powiat Třebíč) – gmina w powiecie Třebíč
 Dlouhá Lhota (powiat Mladá Boleslav) – gmina w powiecie Mladá Boleslav
 Dlouhá Lhota (powiat Tábor) – gmina w powiecie Tábor
 Dlouhá Lhota (powiat Blansko) – gmina w powiecie Blansko
 Dlouhá Lhota (powiat Příbram) – gmina w powiecie Příbram
 Dolní Lhota (powiat Ostrawa) – gmina w powiecie Ostrawa
 Dolní Lhota (powiat Zlín) – gmina w powiecie Zlín
 Francova Lhota – gmina w powiecie Vsetín
 Haškovcova Lhota – gmina w powiecie Tábor
 Horní Lhota (powiat Ostrawa) – gmina w powiecie Ostrawa
 Horní Lhota (powiat Zlín) – gmina w powiecie Zlín
 Hroznová Lhota – gmina w powiecie Hodonín
 Hurtova Lhota – gmina w powiecie Havlíčkův Brod
 Husí Lhota – gmina w powiecie Mladá Boleslav
 Chodská Lhota – gmina w powiecie Domažlice
 Jestřabí Lhota – gmina w powiecie Kolín
 Kacákova Lhota – gmina w powiecie Jičín
 Kamenná Lhota – gmina w powiecie Havlíčkův Brod
 Klášterská Lhota – gmina w powiecie Trutnov
 Kostelní Lhota – gmina w powiecie Nymburk
 Králova Lhota (powiat Písek) – gmina w powiecie Písek
 Králova Lhota (powiat Rychnov nad Kněžnou) – gmina w powiecie Rychnov nad Kněžnou
 Lhota (powiat Kladno) – gmina w powiecie Kladno (Lhota u Kamenných Žehrovic)
 Lhota (powiat Praga-Wschód) – gmina w powiecie Praha-východ
 Lhota (powiat Przerów) – gmina w powiecie Przerów
 Lhota (powiat Zlin) – gmina w powiecie Zlín
 Lhota pod Hořičkami – gmina w powiecie Náchod
 Lhota pod Libčany – gmina w powiecie Hradec Králové
 Lhota pod Radčem – gmina w powiecie Rokycany
 Lhota Rapotina – gmina w powiecie Blansko
 Lhota u Lysic – gmina w powiecie Blansko
 Lhota u Olešnice – gmina w powiecie Blansko
 Lhota u Příbramě – gmina w powiecie Příbram
 Lhota u Vsetína – gmina w powiecie Vsetín
 Malá Lhota (powiat Blansko) – gmina w powiecie Blansko
 Nedašova Lhota – gmina w powiecie Zlín
 Nová Lhota (powiat Hodonín) – gmina w powiecie Hodonín
 Ostrožská Lhota – gmina w powiecie Uherské Hradiště
 Ovesná Lhota – gmina w powiecie Havlíčkův Brod
 Písková Lhota (powiat Mladá Boleslav) – gmina w powiecie Mladá Boleslav
 Písková Lhota (powiat Nymburk) – gmina w powiecie Nymburk
 Rabštejnská Lhota – gmina w powiecie Chrudim
 Radkova Lhota – gmina w powiecie Przerów
 Salačova Lhota – gmina w powiecie Pelhřimov
 Smetanova Lhota – gmina w powiecie Písek
 Suchá Lhota – gmina w powiecie Svitavy
 Šárovcova Lhota – gmina w powiecie Jičín
 Tvarožná Lhota – gmina w powiecie Hodonín
 Uhlířská Lhota – gmina w powiecie Kolín
 Úhřetická Lhota – gmina w powiecie Pardubice
 Velká Lhota – gmina w powiecie Vsetín
 Vlachova Lhota – gmina w powiecie Zlín
 Vranová Lhota – gmina w powiecie Svitavy
 Vrbová Lhota – gmina w powiecie Kolín
 Vysoká Lhota – gmina w powiecie Pelhřimov
 Zábeštní Lhota – gmina w powiecie Przerów
 Zářecká Lhota – gmina w powiecie Ústí nad Orlicí
 Zelenecká Lhota – gmina w powiecie Jičín

Zobacz też 
 Lhotka
 Ligota
 Ligotka